Rb — рубідій, хімічний елемент;
 Rb — ген супресор пухлин.